«Fly Me to the Moon»() — традиционная джаз-песня, написанная Бартом Ховардом в 1954 году. Сначала она была названа «In Other Words» () и исполнена Фелисией Сандерс в кабаре. Одна из ранних записей была сделана в апреле 1954 года. Песня стала известной в народе как «Fly Me to the Moon» с первого раза, и после нескольких лет издатели сделали это название официальным. В 1996 году, в гран-при журнала Animage, данная песня заняла пятнадцатое место среди лучших закрывающих тем аниме, как закрывающая тема сериала «Евангелион». В 1997 году песня поднялась до четырнадцатого места.

В разное время «Fly Me to the Moon» исполняли Фрэнк Синатра, Перри Комо, Аструд Жилберту, Дорис Дэй, Тони Беннетт, Мэтт Монро, Эйприл Стивенс, Уэс Монтгомери, Olivia, Джули Лондон, Jazzamor, Агнета Фельтског, Нэт Кинг Коул, Анджелина Джордан, Анита О’Дэй и другие.

В 2019 году потоковый сервис Netflix вырезал мелодию и песню «Fly Me to the Moon» из некоторых сцен и финальных титров «Евангелиона», не сумев решить вопрос с лицензией в Европе и США, в то время как в японской трансляции оригинальная версия была сохранена. Западным подписчикам досталась «Hostility Restrained» — музыкальная тема Рей Аянами.

Примечания 

Песни 1954 года
Fly Me to the Moon (Bossa Nova)
Песни Фрэнка Синатры
Песни Эллы Фицджеральд
Евангелион
Саундтреки аниме
Песни Westlife
Синглы Westlife
Песни Тони Беннетта
Песни Перри Комо
Песни Джонни Мэтиса
Песни Мины
Джазовые песни